Valvtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Valvtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Stor-Valvtjärnen, sjö i Strömsunds kommun,  (27 ha)
Valvtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 705143-160947), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,96 ha)
Valvtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707124-159872), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Valvtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (15,7 ha)
Valvtjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun, 
Valvtjärnen (Vibyggerå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Valvtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 715207-162109), sjö i Lycksele kommun,  (6,38 ha)
Valvtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719986-162957), sjö i Lycksele kommun,  (13,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn